

Sigle 
 Young Left – organizzazione politica giovanile canadese
 Youth Liberals – organizzazione giovanile dei Liberal Democratici britannici

Codici 
 YL – codice vettore IATA di Yamal Airlines

Altro 
 yl – simbolo dello yoctolitro
 Yl – simbolo dello yottalitro
 YL – abbreviazione in codice Morse per Young lady ("ragazza")